Чемпионат Кипра сезона 1985/86 — 48-й чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 14 команд. Победителем турнира стал клуб «АПОЭЛ» из Никосии.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1985/1986
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1985 году
Спорт на Кипре в 1986 году